Уданшань — горный хребет в провинции Хубэй (Китай)
 Удан (Гуйчжоу) — район городского подчинения городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу (Китай)
  — коммуна округа Мант-ла-Жоли департамента Ивелин региона Иль-де-Франс (Франция)